Ролли:
 Ролли, Паоло Антонио (1687—1764) — итальянский писатель; писал сонеты, мадригалы, элегии.
 Ролли, Эстер (8 ноября 1920 — 17 ноября 1998) — американская актриса.